Paramento pode referir-se a:
 Vestes litúrgicas - indumentário usada no culto de diversas igrejas cristãs;
 Paramento - termo de construção.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas